Taiichi Ohno, criador do Sistema Toyota de Produção
 Satoshi Ohno, cantor e ator japonês
 5180 Ohno, asteróide

Desambiguação

de:Ohno